Keota kan syfta på:

Geografi

USA 

 Keota, Oklahoma, ort, Haskell County, 
 Keota, Iowa, ort, Keokuk County,